Sankt-Gregor-der-Erleuchter-Kirche ist der Name von Kirchen, die dem heiligen Gregor dem Erleuchter geweiht sind.

Armenien 
 Gregorkirche (Haritschawank)
 Kathedrale des Heiligen Gregor des Erleuchters, Jerewan
 Überreste der Kirche des hl. Gregor des Erleuchters in Ani. Siehe: Ani
 Überreste der Kathedrale des hl. Gregor des Erleuchters in Swartnoz. Siehe: Swartnoz
 Kirche des hl. Gregor des Erleuchters in Goschawank. Siehe: Goschawank

Aserbaidschan 
 Kirche Gregor des Erleuchters (Baku)

Irak 
 Kathedrale des Heiligen Gregor des Erleuchters (Bagdad)

Iran 
 Armenisch-apostolische Kirche des Heiligen Gregor des Erleuchters (Teheran)
 Armenisch-katholische Kirche des Heiligen Gregor des Erleuchters (Teheran)

Italien 
 Kirche und Kloster San Gregorio Armeno in Neapel

Libanon 
 St. Elias und St. Gregor, armenisch-katholische Kathedrale in Beirut

Syrien 
 Kirche des Heiligen Gregor des Erleuchters (Aleppo)

Türkei 
 Kirche Gregor des Erleuchters (Kayseri), Kayseri

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)